Шатоква има више значења:
 Округ Шатоква (Њујорк)
 Округ Шатоква (Канзас)
 Шатоква (Њујорк)
 Шатоква (Канзас)